Juliet steht für:

 englischer Name der Hauptfigur aus Shakespeares Romeo und Julia
 Juliet (Mond) des Planeten Uranus
 Juliet (Robin-Gibb-Lied) (1983)
 Juliet (Modern-Talking-Lied) (2002)

Siehe auch:
 Deine Juliet (Film 2018)
 Juliett (Begriffsklärung)